Il doppio del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Fernando Meligeni e Jaime Oncins che hanno battuto in finale Massimo Ardinghi e Vincenzo Santopadre 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (semifinali)
 Tomáš Cibulec /  Aleksandar Kitinov (quarti di finale)

 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco Jr. (quarti di finale)
 Fernando Meligeni /  Jaime Oncins (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 1999
ATP Tour 1999